Hänsel und Gretel steht für:

 Hänsel und Gretel, Märchen der Brüder Grimm
 Hänsel und Gretel (1940), deutsche Märchenverfilmung von Hubert Schonger von 1940
 Hänsel und Gretel (1954, Myerberg), US-amerikanische Märchenverfilmung von Michael Myerberg und John Paul von 1954
 Hänsel und Gretel (1954, Genschow), deutsche Märchenverfilmung von Fritz Genschow von 1954
 Hänsel und Gretel (1954, Janssen), deutsche Märchenverfilmung von Walter Janssen von 1954
 Hänsel und Gretel (1971), Märchenverfilmung von Rudolf Jugert von 1971
 Cannon Movie Tales: Hänsel und Gretel, britische Märchenverfilmung von Len Talan von 1987
 Hänsel und Gretel (2006), deutsche Märchenverfilmung von Anne Wild von 2006
 Hänsel und Gretel (2012), deutsche Märchenverfilmung von Uwe Janson von 2012

 steht im weiteren Sinn für

 Hänsel und Gretel (Oper), Oper von Engelbert Humperdinck
 Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald, Kinderlied aus der Zeit um 1900
 Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald (Film), erotisches Filmlustspiel von Franz Josef Gottlieb aus dem Jahr 1970
 Stiftung Hänsel und Gretel, deutsche humanitäre Stiftung
 Hänsel und Gretel genanntes gallorömisches Felsenrelief bei St. Ingbert, siehe St. Ingbert#„Hänsel und Gretel“
 Hänsel und Gretel, landläufiger Name für Geflecktes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)
 Hänsel und Gretel: Hexenjäger, US-amerikanischer Film von 2013, dessen Handlung im weiten Sinne an das Märchen Hänsel und Gretel der Brüder Grimm angelehnt ist

Siehe auch:
 Hansel und Gretel, Singspiel mit Musik von Georg Kremplsetzer und Libretto von Wilhelm Busch
 Hansel & Gretel, südkoreanischer Film aus dem Jahr 2007
 Gretel & Hänsel, US-amerikanischer Horrorfilm von 2020, Regie: Oz Perkins
 Geheimes Magieaufsichtsamt (englischsprachiger Alternativtitel: Hansel & Gretel)
 Hanzel und Gretyl, US-amerikanische Industrial-Metal-Band